Esport Club Granollers – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Girona.

Sezony 

 1 sezonów w Segunda División B
 41 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 

EC
Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1913